Мишель Ларок:
 Мишель Ларок — французская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер. 
 Мишель Ларок — канадский хоккеист.